Нижче наведено список 48 муніципалітетів провінції П'яченца. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

П'яченца